Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Eyal Erlich che hanno battuto in finale Vadim Kucenko e Oleg Ogorodov 65-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Lior Mor (semifinali)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Dmitrij Tomaševič (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Oren Motevassel (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2000